Acht Stunden Zeit steht für:

 Acht Stunden Zeit (1965), deutscher TV-Krimi von Paul May
 Acht Stunden Zeit (1986), deutscher TV-Krimi von Günter Gräwert